Sáenz de Ynestrillas ist der Familienname folgender Personen:

 Martín Sáenz de Ynestrillas Pérez, spanischer Unternehmer und Verbandsfunktionär